Кубок ОЕС () — футбольний турнір для членів Організації економічного співробітництва. Раніше був відомий як Кубок ОРС (Організації регіональної співпраці та розвитку між Іраном, Пакистаном і Туреччиною, що існувала з 1964 по 1979 рік). Нова організація, ОЕС була створена в 1985 році. У 1992 році Афганістан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан і Азербайджан приєдналися до ОЕС.

Країни, які змагалися в одному або декількох турнірів є Іран, Туреччина, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан. Натомість Афганістан і Узбекистан, що теж входили до ОЕС, участі у турнірі не брали. Також Туреччина не брала участь у 1993 році на турнірі. У 1993 році цей турнір був проведений в останній раз.

Формат турніру 
На Кубку ОРС з 1964 по 1974 рік було три збірні, які в груповому етапі в один матч визначали чемпіона.

На Кубку 1993 року брало участь сім країн, які були поділені на дві групи, після яких слідував півфінал і фінал. Матча за 3-тє місце не було.

Розіграші

Медалісти

Загальна статистика

Учасники 

 Легенда

  — Чемпіон
  — 2 місце
  — 3 місце
 ПФ — Півфінал
 1Р — 1 раунд
  — Не брали участь / Відмовились
  — Господарі

Див. також 

 Чемпіонат АСЕАН з футболу
 Кубок Східної Азії з футболу
 Кубок націй Перської затоки з футболу
 Чемпіонат федерації футболу Південної Азії
 Чемпіонат Федерації футболу Західної Азії

Посилання 

 Кубок ОРС на сайті RSSSF 
 Кубок ОЕС на RSSSF 
Футбольні змагання національних збірних